

Persone 

 Alex Costa dos Santos – calciatore brasiliano
 Alison dos Santos – ostacolista brasiliano
 Aloísio dos Santos Gonçalves – calciatore brasiliano
 Américo Ferreira dos Santos Silva – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 António Augusto dos Santos Marto – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 António dos Santos Ramalho Eanes – politico e generale portoghese
 Claiton dos Santos Machado – calciatore brasiliano
 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro – calciatore portoghese
 Edmilson dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 Emerson Palmieri dos Santos – calciatore brasiliano
 Fernando da Piedade Dias dos Santos – politico angolano
 Giovani Alex dos Santos Ramírez – calciatore messicano
 Giovanni Palmieri dos Santos – calciatore brasiliano
 Gleison Pinto dos Santos – calciatore brasiliano
 Héber Araújo dos Santos – calciatore brasiliano
 Jonathan dos Santos Ramírez – calciatore messicano
 José Mário dos Santos Mourinho Félix – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Juan Silveira dos Santos – calciatore brasiliano
 Juary Jorge dos Santos Filho – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Junior dos Santos Almeida – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ricardo Filipe dos Santos Esteves – ex calciatore portoghese
 Ricardo Izecson dos Santos Leite – ex calciatore brasiliano
 Rodrigo Izecson dos Santos Leite – ex calciatore brasiliano
 Rodrigo José Lima dos Santos – calciatore brasiliano
 Thiago Maier dos Santos – calciatore brasiliano
 Vivaldo Borges dos Santos Neto – calciatore brasiliano
 Wallace Oliveira dos Santos – calciatore brasiliano